Anden udgave af GP Horsens fandt sted den 12. juni 2016. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016-kalenderen i kategori 1.2. GP Horsens blev vundet af den danske cykelrytter Alexander Kamp.

Samlede stilling 
Alexander Kamp vandt løbet.

Referencer 

GP Horsens
UCI Europe Tour 2016